Мирни (; ) е град в Якутия, Русия. Разположен е 820 km западно от Якутск. Административен център е на Мирнински район. Поради добива на диаманти тук, градът често се нарича „диамантената столица“ на Русия. Към 2016 г. населението му е 34 836 души.

История 
Възникването на селището е свързано с откриването на диамантено находище през 1955 г. През 1957 г. вече работи мина за добив на диаманти, а през 1959 г. Мирни вече има статут на град. Това е една от най-големите мини за добив на диаманти в света.

Население

Климат

Икономика 
Икономиката на града се крепи основно на добива на диаманти от мина „Мир“. Тя е с дълбочина 525 m и с диаметър 1,25 km. Смята се за четвъртата най-голяма в света. Мината спира да функционира в периода 2011 – 2016 г. Градът разполага с летище.

Източници

Външни препратки 
 Гигантска мина, засмукваща хеликоптери

Градове в Якутия